Соревнования по вольной борьбе среди женщин в весовой категории до 63 кг на летних Олимпийских играх 2008 прошли 17 августа. Приняли участие 17 спортсменок из разных стран.

Призёры

Соревнования

Основной турнир

Встречи за третьи места

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте FILA